Die Fußball-Landesliga Rheinland 1947/48 war die erste Spielzeit der Landesliga als höchster Amateur-Spielklasse im nördlichen Teil des 1946 gegründeten Landes Rheinland-Pfalz. Sie deckte das Gebiet der damaligen Regierungsbezirke Koblenz, Montabaur sowie Trier ab und war unterhalb der Gruppe Nord der damaligen 1. Liga Südwest (auch Zonenliga Nord genannt) angesiedelt. Die Liga war nach geographischen Gesichtspunkten in zwei Staffeln mit je zwölf Vereinen gegliedert. Eintracht Trier wurde Rheinlandmeister 1948 und stieg in die 1. Liga Südwest auf. Informationen über die Abstiegsregelung sind nicht überliefert.

Abschlusstabellen 

Staffel Nord

Staffel Süd

Literatur

Weblinks 

 Rheinlandmeister seit 1945, Deutscher Sportclub für Fußballstatistiken  

1947
Fußballsaison 1947/48